Гуахіра:

 Гуахіра — гора (5000 м) в гірському масиві Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта (Колумбія).
 Гуахіра — департамент у Колумбії.
 Гуахіра — півострів на півночі Південної Америки, належить Колумбії та Венесуелі.
 Гуахіра — пустеля, покриває велику частину півострова Гуахіра.
 Гуахіра — стиль кубинської музики, пісень та танців.

Див. також 
 Гуахіро — індіанський народ.
 Гуахиро — аравакські мови індіанців Гуахіро.